Tuzlî (în ) este o comună în raionul Berezanka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina, formată numai din satul de reședință.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației comunei Tuzlî era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%), găgăuză (%) și armeană (%).

Note 

Tuzlî, Berezanka, Mîkolaiiv
Tuzlî, Berezanka, Mîkolaiiv
Tuzlî, Berezanka, Mîkolaiiv